owczarnia – budynek w którym trzyma się owce

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24, w tytm 7 podstawowych
 Owczarnia – część miasta Gdańsk
 Owczarnia – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży
 Owczarnia – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą
 Owczarnia – część wsi Karczmiska Drugie w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Karczmiska
 Owczarnia – część wsi Karniowice w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Trzebinia
 Owczarnia – przysiółek wsi Olesno w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Olesno
 Owczarnia – osada w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty
 Owczarnia – część wsi Zebrzydowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Owczarnia – przysiółek wsi Skawinki w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Lanckorona
 Owczarnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów
 Owczarnia – część wsi Trzebiszyn w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
 Owczarnia – część wsi Siemichocze w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja
 Owczarnia – część wsi Sławki w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino
 Owczarnia – część wsi Sławutowo w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Puck
 Owczarnia – część wsi Wyszecino w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Luzino
 Owczarnia – część wsi Zebrzydowice w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Zebrzydowice
 Owczarnia – część wsi Suszec w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Suszec
 Owczarnia – część wsi Biskupice w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Owczarnia – część miasta Pasłęk, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk
 Owczarnia – część wsi Gałdowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Owczarnia – przysiółek wsi Pożarki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Owczarnia – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda
 Owczarnia – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Przybiernów

Inne 
 Owczarnia – jaskinia w Ojcowskim Parku Narodowym